Orkanen Gustav kan syfta på:

*Orkanen Gustav (1990) - en kategori 3-orkan i Atlanten, säsongens kraftigaste
Orkanen Gustav (2008) - en kategori 4-orkan i Atlanten